Редиу (Редиул):
 Нижний Редиу — село в Фалештском районе Республики Молдова.
 Верхний Редиу — село в Фалештском районе Республики Молдова.